Гран-при США 2016 года (официально 2016 Formula 1 United States Grand Prix) — автогонка, восемнадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года (и тридцать восьмая Гран-при США в истории «Формулы-1»), прошёл с 21 по 23 октября на трассе «Трасса Америк», США.

Квалификация 

|}
Источник:

Гонка 

|}
 Примечания
 1.  Кевин Магнуссен получил добавочные 5 секунд к итоговому времени за обгон Даниила Квята с выходом за пределы трассы.

Источник:

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания 

Гран-при США